Fridericus Rex (lateinisch „König Friedrich“) bezeichnet folgende Personen:

 Friedrich I. (Preußen) (1657–1713), König in Preußen, Kurfürst von Brandenburg 
 Friedrich II. (Preußen) (Friedrich der Große; 1712–1786), König in und König von Preußen, Kurfürst von Brandenburg

Fridericus Rex steht weiter für:
 Fridericus-Rex-Grenadiermarsch, Militärmarsch aus dem 19. Jh.
 Fridericus Rex (1921/22), deutscher vierteiliger Historienfilm
 Fridericus-Rex-Filme, weitere deutsche Historienfilme um Friedrich II.
 Fridericus Rex (Schiff), ein Fahrgastschiff in Potsdam
 Das Stacheltier: Fridericus Rex – Elfter Teil